Malmberget kan syfta på:

Malmberget – en tätort i Gällivare kommun
 Malmbergets municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Gällivare landskommun 1908–1959
 Malmberget östra – en SCB tätort i Gällivare kommun 2015–
 Malmbergets församling – en församling i Norra Norrbottens kontrakt i Luleå stift 1962–
 Malmbergets distrikt – ett distrikt i Gällivare kommun och Norrbottens län 2016–
 Malmbergets AIF – idrottsförening i Malmberget, Gällivare kommun
 Malmberget, Enåker – berg i Heby kommun
 Malmberget, Hedesunda – by i Gävle kommun

Se även
Malmbergets Dennewitz – ett tidigare mindre gruvsamhälle mellan Malmberget och Koskullskulle
 Vuoskojärvi (ort) – SCB räknade år 1990 den som en småort med benämningen Malmberget och med noteringen "Del av tätorten Malmberget".